PrvaLiga Telekom Slovenije (abeviat: 1.SNL) (limba slovenă:Slovenska nogometna liga) este cea mai importantă competiție fotbalistică din Slovenia, fondată în anul 1991 după ce Iugoslavia s-a destrămat. În perioada 1920 - 1991, liga slovenă a fost o ligă regională din sistemul fotbalistic iugoslav. Până în sezonul 2006/2007, liga era cunoscută sub numele de Liga Si.mobil Vodafone.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 31  (32)  Liechtenstein
'32  (31)  PrvaLiga
 33  (33)  Nemzeti Bajnokság I
 34  (43)  BGL Ligue
 35  (41)  A Lyga
 36  (44'')  Prima Ligă Armeană

Listă sezoane

1991/92 : Olimpija
1992/93 : Olimpija
1993/94 : Olimpija
1994/95 : Olimpija
1995/96 : Gorica
1996/97 : Maribor
1997/98 : Maribor
1998/99 : Maribor

1999/00 : Maribor
2000/01 : Maribor
2001/02 : Maribor
2002/03 : Maribor
2003/04 : Gorica
2004/05 : Gorica
2005/06 : Gorica
2006/07 : Domžale

2007/08 : Domžale
2008/09 : Maribor
2009/10 : Koper
2010/11 : Maribor
2011/12 : Maribor
2012/13 : Maribor
2013/14 : Maribor
2014/15 : Maribor

2015/16 : O.Ljubljana
2016/17 : Maribor
2017/18 : O.Ljubljana
2018/19 : Maribor
2019/20 : Celje
2020/21 : NŠ Mura
2021/22 : Maribor
2022/23 :
</div>

Număr de titluri câștigate

Golgheteri

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Slovenia